N20 steht für:

Straßen
 die Autobahn N20 in Irland von Cork nach Limerick, siehe Straßensystem in Irland
 die Nationalstraße Route nationale 20 in Frankreich
 die sekundäre Nationalstraße N20 in Belgien, siehe Liste der Nationalstraßen in Belgien
 die Nationalstraße N20 in der Schweiz von Neuchâtel nach Col des Roches, siehe Liste der Nationalstrassen der Schweiz
 N 20 (Ukraine)
 N20 (Burkina Faso)
 N20 (Demokratische Republik Kongo)
 N20 (Guinea)
 N20 (Niger)
 N20 (Togo)

Weitere Verkehrsverbindungen
 eine Straßenbahnlinie im Münchner Nahverkehrsnetz, siehe Straßenbahn_München#Nachtlinien
 eine Linie des Nachtverkehrsnetzes in Wien
 eine Buslinie des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart
 eine Nachtbuslinie in Berlin
 eine Nachtbuslinie in der deutschen Stadt Rhede
 eine Nachtbuslinie in der australischen Stadt Sydney, siehe CityRail

Verkehrsmittel
 ein Strahlflugzeugprojekt der Eidgenössischen Konstruktionswerkstätte Emmen
 ein Fahrzeug des US-amerikanischen Herstellers Saleen
 den Dampfer „Bonn“ der Crefeld-Klasse, nach dem Ersten Weltkrieg als russischer Marinetransporter „N-20“ eingesetzt
 ein Modell der Nacra (North American Catamaran Racing Association)

Weiteres
 Beg N20, eine Pyramide von Meroe im Sudan
 N20, ein Bildcode der Gardiner-Liste zur Kategorisierung der ägyptischen Ägyptische Hieroglyphen. Determinativ für Sandbank
 Pumpe N20, eine Wasserpumpe des österreichischen Feuerwehrgeräteherstellers Rosenbauer International AG
 N20 – Allgemeine, internationale und vergleichende Aspekte (Wirtschaftsgeschichte), eine Literaturklassifikation gemäß der JEL-Klassifizierung
 ein Kürzel, das bei der Aufteilung der Bantusprachen nach Guthrie-Zonen Verwendung findet (Derogativa (sg.); auch Augmentiva)
 eine Motorenbaureihe des deutschen Kraftfahrzeugherstellers BMW, siehe BMW N20
 „Nieren- und Ureterstein“ (ICD-10-Code), siehe Nierenstein

Abkürzung